

Nom de famille 

 Jean-Baptiste Hertel de Rouville (1668-1722), personnalité militaire canadienne ;
 Jean-Baptiste-François Hertel de Rouville (1708-1777), personnalité militaire canadienne ;
 René-Ovide Hertel de Rouville (1720-1792) magistrat canadien ;
 Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville (1748-1817), personnalité politique canadienne ;
 Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville (1789-1858), personnalité politique canadienne ;
 Paul Gervais de Rouville (1823-1907), géologue français ;
 Guy Gervais de Rouville (1915-2017), résistant français ;
 Henry de Rouville (1955-1988), contre-ténor français.

Toponyme 

 Château de Rouville, château français à Malesherbes dans le Loiret ;
 Comté de Rouville (1855-1981), division territoriale canadienne du Québec ;
 Rouville (1867-1917), circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Rouville (1792-1838), district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Rouville (1867-1973), circonscription provinciale québécoise ;
 Rouville (1841-1867), circonscription électorale canadienne ;
 Rouville, ancienne commune française du Loiret ;
 Rouville, municipalité régionale canadienne du Québec ;
 Rouville, commune française de l’Oise ;
 Rouville, commune française de Seine-Maritime ;
 Place Rouville, une place de Lyon.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France